L'aire urbaine d'Auch est une aire urbaine française centrée sur la ville d'Auch.

Caractéristiques 

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction d'Auch remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

D'après la définition qu'en donne l'INSEE en 2010, l'aire urbaine d'Auch est composée de 47 communes, toutes situées dans le Gers.

Son pôle urbain est l'unité urbaine d'Auch (couramment : agglomération).

Communes 

Liste des communes appartenant à l'aire urbaine d'Auch selon la nouvelle délimitation de 2010 et sa population municipale en 2016 (liste établie par ordre alphabétique) :

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Historique 
Ses 39 communes et ses  habitants en 1999 faisaient d'elle la  urbaine de France.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes du Gers

Aire urbaine dans le Gers
Auch
Aire urbaine d'Auch